Карасор — топоним:

Населенные пункты

Казахстан 
 Карасор — село, Енбекшильдерский район Акмолинской области.
 Карасор — село, в подчинении городской администрации Экибастуза, Павлодарской области.

Озера 
 Карасор — озеро в Акмолинской области
 Карасор — озеро в Карагандинской области
 Карасор — озеро в Павлодарской области
 Карасор — озеро ? сельском округе Мендыкаринского района Костанайской области Казахстана.
 Карасор — озеро ? сельском округе Мендыкаринского района Костанайской области Казахстана.
 Карасор — озеро в Узункольском районе Костанайской области.